Il doppio del torneo di tennis ATP Taipei 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori John Fitzgerald e Sandon Stolle che hanno battuto in finale Patrick Baur e Christo van Rensburg 7-6, 6-2.

Teste di serie

 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (finale)
 Pieter Aldrich /  Gary Muller (primo turno, ritiro)

 Bret Garnett /  Sven Salumaa (quarti di finale)
 John Fitzgerald /  Sandon Stolle (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Taipei 1992
ATP Tour 1992